Medal Służby Ogólnej Morskiej (1793–1840)
 Medal Służby Ogólnej Morskiej (1909–1962)